Salvador Dalí – pittore spagnolo

Cinema 
 Salvador Dalí – cortometraggio del 1966 di Andy Warhol 
 Salvador Dalí – documentario del 1970 di Jean-Christophe Averty

Musica 
 Salvador Dalí – brano musicale dei rapper italiani Marracash e Gué Pequeno, estratto dal loro album del 2016 Santeria

Trasporti 
 Salvador Dalí, treno notturno Milano-Barcellona

Pagine correlate 
 Dalí (disambigua)